Мининское — название населённых пунктов:

Россия 
 Мининское — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Мининское — деревня в Удомельском районе Тверской области.

См. также 
 Мининское сельское поселение